Abia van Juda, koning.
Abia (staat) in Nigeria.
Abia de la Obispalía, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca.
Abia de las Torres, een gemeente in de Spaanse provincie Palencia.
Abia (geslacht), een geslacht van knotssprietbladwespen.